rejestr (elektronika)
 rejestr (weterynaria) – lejki zęba u konia
 rejestr (muzyka)
 rejestr procesora
 rejestr publiczny
 rejestr (Windows) – baza danych konfiguracyjnych w systemie operacyjnym Windows
 rejestr (językoznawstwo)